Ródope (ninfa) — ninfa da mitologia grega
 Montanhas Ródope — cordilheira internacional dividida entre Grécia e Bulgária
 Ródope (província romana) — província do Império Romano
 Ródope (unidade regional) — divisão administrativa da Grécia